Madden NFL 07 — симулятор американского футбола, разработанный дочерними студиями EA Canada и EA Tiburon и изданный компанией EA Sports для всех современных игровых приставок.

Факты об игре 
 Версия игр для Xbox 360 и PS3 не допускают редактирования внешнего вида игроков и их атрибутов. Некоторые режимы игры были исключены из этого варианта игры.

Рецензии 
Игра была очень хорошо встречена как игроками, так и критиками и завоевала многие призы:
 Лучшая игровая механика — за управление в версии для Wii
 Лучшая спортивная игра 2006 года в программе G4 X-Play
 Версия для Wii получила награды за Лучшую классическую спортивную игру и Лучшее управление от сайта Gamespot

Оценки

 Gamespot
 PSP — 7.6
 PS3 — 7.9
 PS2 — 8.1
 Xbox — 8.1
 Xbox 360 — 7.9
 GBA — 6.5
 NDS — 7.7
 Gamecube — 8.1
 Wii — 8.4
 PC — 7.8
 Gamerankings
 PSP — 80,00 %
 PS3 — 76,30 %
 PS2 — 84,48 %
 Xbox — 81,90 %
 Xbox 360 — 80,86 %
 GBA — 63,40 %
 NDS — 70,33 %
 Gamecube — 82,12 %
 Wii — 80,67 %
 PC — 80,33 %

Продажи в США
В декабрю 2006 года игра продалась на всех платформах в размере 1.9 млн копий, что сделало её самой продаваемой игрой месяца. Всего в 2006 году на платформе Playstation 2 было продано 2.9 млн коробок с игрой, а для Xbox 360 1.1 млн копий.

Интересные факты 
 С игрой Madden NFL связана городская легенда Проклятье Madden.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игры

Игры для Game Boy Advance
Игры для GameCube
Игры для Nintendo DS
Игры для PlayStation 2
Игры для PlayStation 3
Игры для PlayStation Portable
Игры для Wii
Игры для Windows
Игры для Xbox 360
Игры для Xbox
Игры для мобильных телефонов
Компьютерные игры 2006 года
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные EA Tiburon
Компьютерные игры, изданные EA Sports